

Televisione
Hawthorne - Angeli in corsia – serie televisiva statunitense

Letteratura 
 Nathaniel Hawthorne (1804-1864) fu un celebre romanziere statunitense.

Località 
Hawthorne – California
Hawthorne – Florida
Hawthorne – Iowa
Hawthorne – Nevada
Hawthorne – New Jersey
Hawthorne – New York
Hawthorne – Wisconsin

Astronomia 
 Hawthorne è anche il nome di un cratere situato sulla superficie di Mercurio.